Thomas Fuller, (1608-1661), historien britannique 
 Thomas Fuller (1710-1790), calculateur américain
 Thomas J. D. Fuller (1808-1876), homme politique américain
 Thomas W. Fuller (1865-1951), architecte canadien 

Patronyme anglais